Геллис — фамилия. Известные носители:
 Геллис, Владислав Капитонович (1937—2001) — российский хозяйственный деятель, директор каскада Сунских и Кемских ГЭС.
 Геллис, Меер Янкелевич (? —1886) — российский революционер.